Angelus Novus peut désigner :
 Angelus novus, une aquarelle de Paul Klee des années 1920,, rendue célèbre par un texte de Walter Benjamin, qui a inspiré :
 , une revue créée par le philosophe italien Massimo Cacciari éditée de 1964 à 1974 ;
Angelus Novus, un film italien de Pasquale Misuraca de 1987 ;
 Angelus Novus, un album de John Zorn de 1993 ;
 Angelus Novus, un roman albanais de Bashkim Shehu paru en 2005.